Изабела од Аустрије (; Брисел, 18. јул 1501. — Звајнарде, 19. јануар 1526) била је друга кћерка Хуане Луде и Филипа Лепог и супруга Кристијана II, краља Калмарске уније која је подразумевала Данску, Шведску и Норвешку.

Биографија 
Изабела је добила име по својој баби, Изабели Католичкој. Како су Хабзбурговци имали план да се шире ка нордијским земљама, цар Максимилијан I, Изабелин деда, је уговорио брак између Изабеле и Кристијана II од Данске и Норвешке, који је такође претендовао и на круну Шведске по наследном праву Калмарске уније.

Бракје склопљен у Копенхагену, 2. августа 1515. године. У почетку су односи између супружника били напети и тешки, посебно зато што краљица није говорила дански, те су морали да разговарају уз помоћ преводилаца. С друге стране, Кристијан је имао дугогодишњу љубавницу, Дивеке Сигбритсдатер, и није био спреман да је се одрекне зарад једне адолесценткиње (Изабела је у то доба имала 14 година). Због тога је дошло до дипломатске кризе између Максимилијана и Кристијана, међутим, 1517. године умире Дивеке (највероватније је отрована по Масимилијановом налогу), те се страсти стишавају, а односи између супружника нагло напредују.

Када су Кристијана 1523. године сменили нелојални племићи у корист Кристијановог ујака Фредерика I, нови владар је хтео да остане у добрим односима са бившом краљицом те јој је написао писмо на њеном матерњем немачком језику понудивши јој доживотну краљевску пензију и могућност да остане у Данској, док је Кристијан побегао у Холандију.

Изабела је одговорила Фредерику на латинском, изјавивши: „Моје краљевство је тамо где је мој краљ." (), и потом је напустила Данску заједно са својим мужем и децом, и одлази у Гант код своје тетке Маргарите од Аустрије. Међутим, здравље јој је било нарушено и 19. јануара 1526. године ће умрети у малом месту покрај Ганта, где се била населила са породицом.

Године 1883. њени посмртни остаци су захваљујући напорима данске владе пренети у Копенхаген и положени поред њеног мужа.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1501.
Умрли 1526.
Династија Хабзбург